Niemcy:
 Uhlandstraße – ulica w Berlinie
 Uhlandstraße – stacja metra w Berlinie
 Uhlandstraße – stacja metra w Hamburgu